O peixe-serra-comum ou espadarte-serra (apesar de não ser um espadarte, mas sim um peixe-serra) (Pristis pristis) é um peixe cartilagíneo da família dos Pristídeos.

Este peixe-serra de grandes dimensões está em risco crítico de extinção. Usa a sua grande «serra» achatada e dentada, que começa na parte anterior da cabeça, como nos outros peixes-serra, para atacar presas escondidas no sedimento ou que nadam na coluna de água. Serve também para o peixe se defender dos predadores.

Pristidae
Pristis
Peixes descritos em 1758